H1, H-1 ou H01 peut faire référence à :

Artisanat 
 H1, un acier de coutellerie inoxydable japonais.

Domaine militaire 
 Curtiss H-1, hydravion bimoteur de raid américain ;
 H1 ⁄ Guacolda, un sous-marin de classe H de la Marine chilienne ;
 , un sous-marin de classe H de la Royal Navy ;
 , un destroyer de classe H de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de classe H de l’United States Navy.

Électricité 
 H1, l'habilitation électrique d'un exécutant électricien en haute tension, selon NF C18-510.

Informatique 
 <h1>, une balise HTML représentant un titre de niveau 1.

Modélisme 
 Échelle H1, en modélisme ferroviaire.

Photographie 
 Sony Cyber-shot DSC-H1, un appareil photo de la série Sony Cyber-shot DSC.

Sciences 
Biologie 
 Histone H1, une protéines histone.

 Médecine
 Autres inflammations de la paupière (H01), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC H01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 H1, un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe ;
 H1, un récepteur de l'histamine H1 (en) et par métonymie, le nom de médicaments antihistaminiques correspondants.

Physique
 H1, un détecteur de particules.

Transports 
Astronautique
 H-1 est un moteur-fusée utilisé sur les lanceurs Saturn I et Saturn IB ;
 H-I ou H-1, un lanceur japonais.

Aviation 
 Hughes H-1, un avion de course construit par Hughes Aircraft.

Automobile
 Hummer H1, un modèle du constructeur américain Hummer ;
 Hyundai H-1, le nom de deux modèles du constructeur coréen Hyundai.

Moto
 Kawasaki 500 H1, un modèle du constructeur japonais Kawasaki,

Navigation
 H1, la première version du chronomètre de marine développé par John Harrison pour résoudre le problème de la détermination des longitudes en mer.

Routes
  Interstate H-1 reliant Kapolei à Honolulu (Hawaï, États-Unis) ;
  voie rapide slovène H1 ;
  Route principale suisse 1 reliant Genève à Kreuzlingen.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres